Ста́рые Во́йковичи () — деревня в Барановичском районе Брестской области. Входит в состав Столовичского сельсовета, до 2013 года принадлежала Меденевичскому сельсовету. Население — 3 человека (2019).

География 
Деревня находится в 15 км к северо-востоку от центра города Барановичи и в 6,5 км по автодорогам к северо-востоку от центра сельсовета, агрогородка Столовичи. Местность принадлежит к бассейну Немана, рядом с деревней протекает в своём верхнем течении река Щара, на которой создана сеть мелиоративных канав. Деревня связана местными дорогами с окрестными деревнями. Километром севернее находится деревня Новые Войковичи. В 8 км от деревни находится железнодорожная платформа Крошин (линия Барановичи — Минск).

История 
В начале XX века Старые Войковичи — деревня Городищенской волости Новогрудского уезда Минской губернии с 4 дворами, отделившаяся от Войковичей.
Во время Первой мировой войны в окрестностях деревни Старые Войковичи происходили тяжелые бои с большим количеством жертв со стороны российской армии. Сохранились укрепления этих времён.

Согласно Рижскому мирному договору (1921) деревня с 8 дворами вошла в состав межвоенной Польши, где принадлежала гмине Городище Барановичского повета Новогрудского воеводства. В польский период был возведён памятник польским легионам, сохранившийся до наших дней.

С 1939 года в составе БССР, в 1940–57 годах — в Городищенском районе Барановичской, с 1954 года Брестской области. Затем — в Барановичском районе. С конца июня 1941 года до июля 1944 года оккупирована немецко-фашистскими войсками.

До недавнего времени работал магазин.

В 2013 году передана из упразднённого Меденевичского сельсовета в Столовичский.

Население 
На 1 января 2019 года насчитывалось 4 жителя в 4 дворах, из них 2 в трудоспособном возрасте и 2 пенсионера.

Достопримечательности 
 Памятник польским легионам, увенчанный тремя крестами.
 Оборонительные сооружения первой мировой войны.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Старые Войковичи на сайте globus.tut.by 
 Старые Войковичи на сайте radzima.org

Населённые пункты Барановичского района